Коло среће се може односити на:
 Коло среће (ТВ емисија), српска ТВ емисија
 Коло среће (ТВ серија), српска ТВ серија